Samväldesspelen  (en. 2002 Commonwealth Games) hölls i Manchester, Storbritannien mellan 25 juli och 4 augusti 2002. Det var de 17:e spelen och 72 länder deltog i 14 olika sporter.

Arenor 
 City of Manchester Stadium
 Manchester Evening News Arena

Medaljliga 

2002 i Storbritannien
2002
Internationella sportevenemang i Manchester
Sportåret 2002
Manchester under 2000-talet